SmartLink steht für:
 SmartLink (Smartcard), ein elektronisches Zahlungssystem für PATH in New York und New Jersey
 SmartLink (Beleuchtung), ein drahtloses System zur Steuerung von Lampen.
 SmartLink (Auto), Skodas Bezeichnung für die drei Standards Apple CarPlay, Google Android Auto und MirrorLink. Smartlink ermöglicht die Steuerung ausgewählter Smartphone-Apps über das Musik-/Infotainmentsystem im Fahrzeug zum Teil auch während der Fahrt – wahlweise über den Touchscreen, die Bedienelemente oder per Sprachsteuerung.